schleswig-holsteinisch steht für:
 das deutsche Bundesland Schleswig-Holstein betreffend
 die ehemalige preußische Provinz Schleswig-Holstein betreffend
 Schleswig-Holsteiner Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Schleswig-Holsteins

Siehe auch: